Dolînne (în ) este localitatea de reședință a comunei Dolînne din raionul Bahciîsarai, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Dolînne era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Doliînne, Doliînne
Doliînne, Doliînne, Bahciiîsarai
Doliînne, Doliînne, Bahciiîsarai, Crimeea